Polymicte et polymictique, du grec  (« nombreux ») et  (« mélange ») , sont des adjectifs qui font référence à l'action de plusieurs processus de mélange.
 En pétrographie, une roche  est dite polymicte si elle contient des fragments d'origines diverses (notamment, de compositions chimiques ou isotopiques différentes). Les uréilites, par exemple, se divisent en deux sous-groupes, les uréilites monomictes (constituées de fragments d'une même origine) et les uréilites polymictes.
 En limnologie, un  est un  dont les eaux de surface et les eaux profondes se mélangent plusieurs fois par an, par opposition aux lacs  et  (mélange une et deux fois par an, respectivement) ainsi qu'aux lacs méromictiques (mélange rare, moins d'une fois par an).